Röda linjen kan avse:
 Röda linjen (Stockholms tunnelbana) – en tunnelbanelinje i Stockholms tunnelbana
 Röda linjen (musikalbum) – ett album av Jan Hammarlund, utgivet 2007
 Röda Linjen (film) – en planerad uppföljare till filmen G – som i gemenskap